Nisís Áyios Ioánnis kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Áyios Ioánnis (ö i Grekland, Grekiska fastlandet), Fokis, 
 Vrachonisída Ágios Ioánnis (ö i Grekland, Joniska öarna), Nomós Zakýnthou, 
 Vrachonisís Ágios Ioánnis (ö i Grekland), Attika, Nomós Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar